Nueva Guinea Airport är en flygplats i Nicaragua. Den ligger i den södra delen av landet. Nueva Guinea Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Nueva Guinea Airport är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Närmaste större samhälle är Nueva Guinea,  km norr om Nueva Guinea Airport.

Omgivningarna runt Nueva Guinea Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Källor 

Flygplatser i Nicaragua
Kontrollbehov inkommande wikilänkar